Osoby o nazwisku Trzaskowski:
 Andrzej Trzaskowski (1933–1998) – muzyk
 Antoni Trzaskowski (ur. 1941) – piłkarz
 Bronisław Trzaskowski (1824–1906),
 Ludzimił Trzaskowski – urzędnik samorządowy
 Rafał Trzaskowski (ur. 1972) – polityk
 Stanisław Trzaskowski – prawnik